

Geografia 
Il nome Sierra Madre è usato per definire diversi sistemi montuosi:

 In Messico:
 Sierra Madre Occidentale, una catena montuosa nella parte nordoccidentale del Messico (e meridionale dell'Arizona)
 Sierra Madre Orientale, una catena montuosa nella parte nordorientale del Messico 
 Sierra Madre de Oaxaca, una catena montuosa nella parte centromeridionale del Messico
 Sierra Madre del Sur, una catena montuosa nella parte meridionale del Messico
 Sierra Madre de Chiapas, una catena montuosa che si estende dalla parte sudorientale del Messico

 In America centrale:
 Sierra Madre de Chiapas, la continuazione della catena messicana che attraversa il Guatemala meridionale, l'El Salvador settentrionale e la parte occidentale dell'Honduras.

 Nelle Filippine:
 Sierra Madre (Filippine), una catena montuosa sull'isola di Luzon.

 Negli Stati Uniti:
 Sierra Madre Mountains (California), una catena montuosa della California.
 Sierra Madre (California), una città nella contea di Los Angeles situata ai piedi delle montagne di San Gabriel

Altro 
 Il tesoro della Sierra Madre – film per la regia di John Huston del 1948 dal titolo originale The Treasure of the Sierra Madre 
 Il tesoro della Sierra Madre – romanzo dello scrittore B. Traven del 1927 dal titolo originale Der Schatz der Sierra Madre
 Sierra Madre – il nome del casinò nell'espansione "Dead Money" del videogioco Fallout: New Vegas.